Nimrod kan syfta på:

 Nimrod – en biblisk person från första Mosebok
 Hawker Nimrod – ett engelskt hangarfartygsbaserat jaktflygplan från 1931
 Hawker Siddeley Nimrod – ett marint patrullflygplan och ubåtsjaktflygplan från 1968
 Nimrodexpeditionen – den första av tre expeditioner som polarforskaren Ernest Shackleton ledde till Antarktis 1907-1909
 Nimrod (fartyg) – ett expeditionsfartyg som namngett polarexpedtionen Nimrodexpeditionen
 Nimrod (album) –  Green Days femte studioalbum från 1997

Personer
 John Nimrod (1922–2009), en amerikansk politiker.
 Nimrod Hayet (1991–), en israelisk simmare.

Geografi

Antarktis 

 Nimrod (berg),

USA 

 Nimrod, Texas, ort, Eastland County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar